Era la prima edizione del torneo.

In finale Andrej Rublëv ha battuto Sebastian Korda con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno. 

  Andrej Rublëv (campione)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (quarti di finale)

  Tommy Paul (quarti di finale) 
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno) 
  Sebastián Báez (primo turno) 
  Albert Ramos Viñolas (primo turno)

Wildcard 

  Martín Landaluce (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)

  Andy Murray (quarti di finale)

Qualificati 

  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno)
  Manuel Guinard (secondo turno)

  Marco Trungelliti (primo turno) 
  Aleksej Vatutin (primo turno)

Lucky loser 

  Carlos Taberner (primo turno)

Ranking protetto 

  Dominic Thiem (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Gijón Open